A Copa KNVB de 2015–16 foi a 98ª edição dessa competição neerlandesa de futebol organizada pela KNVB, iniciada em 26 de agosto de 2015, com seu término em 24 de abril de 2016. O Feyenoord sagrou-se campeão e garantiu a vaga para a Liga Europa da UEFA de 2016–17 e para a Supercopa dos Países Baixos de 2016.

Participantes

Fases iniciais

Primeira rodada 
 Em negrito os times classificados.

|}

Segunda rodada 
 Em negrito os times classificados.

|}

Terceira rodada 
 Em negrito os times classificados.

|}

Fase final

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinais

Final

Premiação

Artilheiros

Hat-tricks 

4 Jogador marcou quatro gols

Ver também 
 Eredivisie de 2015–16
 Supercopa dos Países Baixos de 2016

2015 no futebol
2016 no futebol
Copa dos Países Baixos